Альбергетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Альбергетти, Анна Мария (род. 1936) — итальянская актриса и оперная певица.
  — итальянский скульптор.
  (род. 1939) — итальянская актриса.